Ентамна (֊, ) — знак пунктуации в армянском языке, используемый при переносе слова или его разбиении на слоги. В остальных случаях используется обычный дефис.

История 
Знак ֊ использовался в армянских рукописях начиная с XII века для обозначения смыслового акцента, при этом он выглядел как ‿ или —. Также он использовался для соединения корней сложных слов, сейчас же он обозначает перенос строки и ставится в её конце. Также известен под названиями кисентамна (), ентамайн (), нерксагракан () и тогхадардзи ншан ().

См. также 
 Двойной дефис

Примечания

Ссылки 

Знаки препинания
Армянский язык